«Ликвида́ция» — российский многосерийный детективный телевизионный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка, рассказывающий о борьбе Советской власти с преступностью в послевоенное время (в 1946 году) в Одессе. В сюжете, в частности, отражён широко распространённый миф о том, как маршал Жуков ликвидировал одесскую преступность путём бессудных арестов уголовных авторитетов и специально организованного «отстрела» уличных грабителей.

Сюжет 
Одесса, 1946 год. По наводке задержанного бандита Сеньки Шалого сотрудники милиции во главе с начальником отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давидом Марковичем Гоцманом обнаруживают бандитский склад с награбленными вещами, среди которых около тысячи комплектов военного обмундирования. С помощью друга детства, «завязавшего» вора-карманника Фимы Петрова по кличке Полужид, Гоцман узнаёт, что военное имущество преступники получили на складах Одесского военного округа, пользуясь фальшивыми накладными. Предназначение обмундирования остаётся неясным: никому из обычных уголовников не нужно такое количество военной формы. При попытке выяснить изготовителя поддельных накладных Фиму убивают. Дело приобретает для Гоцмана особое значение: теперь это уже не просто расследование, а возмездие за друга.

Гоцман выясняет, что в деле замешан некий Академик, во время Великой Отечественной войны находившийся в Одессе и проходивший обучение в немецкой разведшколе. В помощь милиции по этому делу в распоряжение Гоцмана направляется помощник военного прокурора майор Виталий Егорович Кречетов. Гоцман со своими подчинёнными и Кречетовым идут по следу подручного Академика, уголовника Чекана, который тоже обучался в немецкой разведшколе.

В это самое время маршал Жуков назначается командующим войсками Одесского военного округа и с присущей ему жёсткостью и прямолинейностью пытается немедленно расправиться со всей преступностью послевоенной Одессы. Непродуманные действия только вредят делу: в ответ на бессудный арест и заключение в тюрьму уголовных авторитетов Одессы бандиты устраивают погромы. Затем «отстрел» бандитов на ночных улицах силами специально привлечённых офицеров военной разведки вызывает в городе уже массовое недовольство.

Необычайная осведомлённость бандитов о ходе розысков заставляет Гоцмана предположить, что Академик служит в правоохранительных органах или в штабе Жукова, более того — непосредственно участвует в проведении операции. Под подозрением оказываются практически все, имеющие отношение к расследованию. В результате выясняется, что Академик — это один из ближайших коллег Гоцмана, идейный враг советской власти, в годы войны работавший на немцев. Академик вместе с антисоветским подпольем пытается организовать массовое выступление и захват власти в Одессе, правоохранительные органы вместе с военным командованием, в свою очередь, используют эту попытку для выявления и нейтрализации Академика и связанных с ним преступников.

Во время ведения расследования Гоцман усыновляет потерявшего родителей уличного беспризорника Мишку Карася, женится на вдове репрессированного московского следователя и даже проводит сутки в застенках МГБ по сфабрикованному делу об антисоветском заговоре.

Список серий

В ролях 
Актёрский состав с фотографиями представлен на сайте «Российское кино»:

Создание и выход фильма 

Сценарий фильма основан на хранящемся в музее истории органов внутренних дел Одесской области дневнике Давида Курлянда, служившего заместителем начальника Одесского уголовного розыска в послевоенные годы (вышел на пенсию в 1963, умер в 1993 году) и ставшего прототипом Давида Гоцмана. Родственники Курлянда сильно разошлись во мнениях о его образе в сериале: если внук Владимир счёл, что Машкову удалось «удивительно точно передать характер деда», то сын Анатолий категорически заявил, что создатели фильма «мало того что сюжет фильма „содрали“ с дневников его отца, так ещё и его образ полностью исказили». Параллельно со съёмками на базе сценария писатель и историк Вячеслав Бондаренко писал двухтомную новеллизацию, изданную одновременно с релизом фильма.

Съёмочный период картины продолжался с июня по ноябрь 2006 года. В сериале приняли участие три актёра из комик-труппы «Маски-шоу»: Олег Емцев (карточный шулер), Вадим Набоков (помощник Чусова) и Альберт Каспарянц (Рябов). На роль Фимы-Полужида был первоначально утверждён Андрей Краско. С ним был уже снят целый ряд сцен, но 4 июля 2006 года на ночных съёмках актёр почувствовал себя плохо и умер в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. Продюсеры в Москве в течение двух часов решали, продолжать ли снимать «Ликвидацию» или останавливаться и уезжать из Одессы. Решено было продолжать съёмки; роль Фимы исполнил Сергей Маковецкий. Пришлось переснять ранее отснятые сцены с Фимой, но в фильме всё же осталась одна сцена с Андреем Краско — та, где убитый Фима лежит лицом вниз.

Владимир Меньшов уже играл роль маршала Г. К. Жукова в фильме «Генерал».

В день премьеры первых двух серий сериал собрал у экрана рекордное количество зрителей (по России доля составила 42,8 %, рейтинг — 13,8 %).

В 2008 году у входа в здание Главного Управления МВД Украины по Одесской области (Еврейская улица, 12) был установлен памятник Давиду Гоцману На открытии присутствовали министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, городской голова Одессы Эдуард Гурвиц, автор скульптуры Александр Токарев.

Главная музыкальная тема сериала частично позаимствована композитором Энри Лолашвили из 3-й части 3-й симфонии фа мажор (соч. 90) Брамса — Poco allegretto. Этот факт был отмечен на вручении премии «Серебряная калоша — 2009» в номинации «Плагиат года».

Съёмочная группа 
 Авторы идеи: Зоя Кудря, Александр Кореньков
 Автор сценария: Алексей Поярков
 Режиссёр-постановщик: Сергей Урсуляк
 Режиссёр: Екатерина Побединская
 Второй режиссёр: Ирина Рестеу
 Второй режиссёр постпродакшн: Елена Баринова
 Оператор-постановщик: Михаил Суслов
 Операторы: Андрей Белканов, Сергей Наугольных
 Композитор: Энри Лолашвили
 Линейный продюсер: Денис Фролов
 Ведущие продюсеры: Алексей Кузнецов, Евгений Попов
 Исполнительный продюсер: Вилли Геллер
 Продюсеры: Сергей Даниелян, Арам Мовсесян, Юрий Мороз
 Генеральный продюсер: Рубен Дишдишян
 Идея и производство: Студия «Дед Мороз» по заказу «Централ Партнершип»

Критика 
Андрей Кокотюха, писатель и журналист:
«Вспомните: ещё не так давно идейные враги советской власти, кем бы они ни оказывались по жизни, всегда были для кино, в частности „перестроечного“ и российского постсоветского, героями положительными. Теперь те, кто не любит советскую власть, подлежат уничтожению. Нет ли здесь намёка на то, что русская культура, в частности кино, снова готовы отстаивать и защищать подвергнутые когда-то обструкции советские ценности? Возможно, я немного передёргиваю карты, однако упомянутого Академика, несмотря на всю его предательскую сущность, хочется пожалеть: он — против „советов“, а его убивают за убеждения».

Награды и номинации

Запрет фильма на Украине 

В конце октября 2014 года актёр фильма Михаил Пореченков совершил поездку в Донецк, где в каске с надписью «Пресса» вместе с военнослужащими ДНР стрелял из крупнокалиберного пулемёта «Утёс» в Донецком аэропорту, в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила актёра в обстреле позиций военнослужащих Украины. После демонстрации на российском телевидении кадров, на которых Михаил Пореченков стреляет из пулемёта, активисты кампании «Бойкот российского кино» требовали запретить на Украине фильмы с участием Михаила Пореченкова. 31 октября 2014 Государственное агентство Украины по вопросам кино по заявке Министерства культуры Украины и Службы безопасности Украины отменили разрешения на распространение и показ 69 фильмов и телесериалов с участием Михаила Пореченкова, среди которых и фильм «Ликвидация».

Возможное продолжение 
9 октября 2015 года в СМИ появилась информация о возможном продолжении сериала. В «Фейсбуке» глава кинокомпании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян заявил, что с компанией «Дед Мороз» подписан договор на продолжение «Ликвидации». Тем не менее Сергей Урсуляк отказался принимать участие в съёмках второго сезона. В начале июля 2017 года стало известно, что съёмки продолжения, вероятно, будут проходить в России, так как у Владимира Машкова возникли проблемы с въездом на Украину.

См. также 
 Песня «Два сольди» в исполнении Клавдии Шульженко
 Русский язык Одессы
 Три дня в Одессе (вышедший в том же году фильм с похожим сюжетом).

Примечания

Ссылки 

 «Ликвидация» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 А. Проханов. Картина маслом в имперской раме
 Интервью с создателями фильма в газете Известия: «Гоцман умер от инфаркта, а Нора с Мишкой уехали в Москву»
 Сусанна Альперина. «Место встречи…» изменить можно. Это показал сериал «Ликвидация»
 Борис Соколов. Ликвидация истории
 Юрий Богомолов. Картина маслом
 Всем сидеть, я — Гоцман! Статьи Олега Юрьева, Марии Галиной и Сергея Кузнецова о сериале «Ликвидация» (сайт еврейской культуры «Букник»).
 По местам съемок фильма (фото)

 
Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Фильмы об Одессе
Телесериалы о милиционерах
Детективные телесериалы России
Исторические телесериалы России
Исторические телесериалы о 1940-х годах
Телесериалы телеканала Интер
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы «Централ Партнершип»
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Телесериалы студии «Дед Мороз»
Телесериалы на русском языке